Ши́лово — деревня в Боровском районе Калужской области, входит в состав муниципального образования Сельское поселение «Село Ворсино». Стоит на реке Иклинка. Находится в 10 км от центра сельского поселения — Ворсино. В селе сохранились фрагменты парка помещичьей усадьбы.

История 
 1685 год — Разрядный приказ выдаёт послушную грамоту подъячему Семёну Филатову Домашневу на то, что

 1726 год — вотчинником сельца Шипилово Суходольского стана Боровского уезда является Федор Иванович Беклемишев, затем его сын
 1859 год — В «Списке населённых мест Калужской губернии» Шипилово — владельческое сельцо 1-го стана Боровского уезда Калужской губернии при реки Иклинке, в сельце 11 дворов, 124 крестьянина. Стоит по левую сторону Московско-Варшавского шоссе.
 1805—1875 годы — владельцами являются помещики Каменские.

Во время Великой Отечественной войны была захвачена и практически полностью уничтожена немецкими войсками. 27 декабря 1941 года к освобождению Шилово приступили 50 бойцов 1288-го стрелковый полка 113-ой стрелковой дивизии, но были остановлен сильным автоматным и пулемётным огнём противника.

Население 

В 1914 году население составляло 101 человек.
К 2000 году население продолжало падать, сейчас постоянно в деревне проживают около 10 человек.

Примечания 

Населённые пункты Боровского района (Калужская область)